Luigi Boffi (1888-1915) – calciatore italiano
 Luigi Boffi (1846-1904) – architetto italiano